Яношик:

 Яношик — село в Сербии, в общине Алибунар.
 Яношик (телесериал) — телесериал 1973 года о Юрае Яношике.
 Яношик. Правдивая история — исторический фильм 2009 года о Юрае Яношике.
 Яношик (фильм, 1921) — первый полнометражный немой художественный фильм совместного производства Словакии и США.
Персоналии
 Яношик, Юрай — легендарный словацкий разбойник.
 Яношик, Ян (1865—†) — чешский гистолог и эмбриолог.

Примечания